Pega je del neke celote, ki se po barvi ali strukturi razlikuje od večine svojega »okolja«. Pega je lahko:
 kožna pega
 Sončeva pega

Zunanje povezave